Voici la liste des planètes mineures numérotées de 215001 à 216000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 215001 à 216000

215001-215100

215101-215200

215201-215300

215301-215400

215401-215500

215501-215600

215601-215700

215701-215800

215801-215900

215901-216000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000